Plots and Blots – film del 1924 diretto da Gaston Quiribet
 Plots and Blots – film del 1925 diretto da Gaston Quiribet